Mistrovství Asie v rychlobruslení 2003 se konalo ve dnech 7. a 8. prosince 2002 v rychlobruslařské hale Heilongjiang Indoor Rink v čínském Charbinu. Jednalo se o 4. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Japonka Maki Tabataová, její krajan Keidži Širahata nestartoval.

V Charbinu obhájila titul Maki Tabataová a stala se počtvrté mistryní Asie. Mezi muži poprvé zvítězil Japonec Tošihiko Itokawa.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2003, speedskatingnews.info

2003
Sport v Asii v roce 2003
Rychlobruslení v roce 2002
Sport v Číně v roce 2002
Rychlobruslení v Číně
Sport v Charbinu